Wuhan Open 2018, właśc. Dongfeng Motor Wuhan Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2018 z cyklu Wuhan Open rozgrywany w dniach 23–29 września 2018 roku w Wuhanie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 746 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018 w Chinach
2018